Az 1956-os magyar férfi kosárlabda-bajnokság a huszonötödik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak volna, azonban a bajnokság félbeszakadt. Csak utólag nyilvánították érvényes bajnokságnak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
Népsport 1956.10.23.
A magyar sport évkönyve 1958

Kosárlabda-bajnokság évei